Treatment (engl. „Behandlung“) steht für: 
 verschiedene Vorformen eines Drehbuchs
 Treatment (Experiment), Variation der Versuchsbedingungen eines Experiments

Siehe auch:
 In Treatment – Der Therapeut, US-amerikanische Dramaserie
 The Treatment, Begriffsklärung